Ван дер Беллен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван дер Беллен, Александр (род. 1944) — австрийский экономист и политический деятель, лидер партии Зелёных.
 Ван дер Беллен, Александр Константинович (1891—1944) — русский и советский учёный-металлург, профессор Московского института цветных металлов и золота.